Jardim Peri Peri é um bairro pertencente aos distritos de Vila Sônia e Butantã.

Ligações externas
 
 
 Google Maps, Jardim Peri Peri

Bairros de Vila Sônia